Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2016 () проводился с 23 по 31 января 2016 года в городе Стратфорд (провинция Онтарио) на арене Stratford Rotary Complex среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 67-й раз для юниоров-мужчин, в 46-й раз для юниоров-женщин, в 16-й раз в провинции Онтарио и впервые в Стратфорде.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на .

В мужском и женском турнирах принимали участие по 14 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (10-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (команда, которую возглавлял скип Мэтт Данстон, стала чемпионом во 2-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Северное Онтарио (скип Tanner Horgan). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Tyler Tardi).

В женском турнире чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (команда, которую возглавляла скип Mary Fay, стала чемпионом впервые), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Sarah Daniels). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Нью-Брансуик (скип Justine Comeau).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, победитель полуфинала встречается в финале с 1-й командой.

Команды, занявшие на первой стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Время начала матчей указано по UTC-5.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 

 команды, выходящие в плей-офф
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Плей-офф 

Полуфинал. 30 января, 19:00

Финал. 31 января, 15:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Тай-брейк. 29 января, 14:00

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Плей-офф 

Полуфинал. 30 января, 14:00

Финал. 31 января, 10:00

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Arthur Siksik ()
 Среди женщин: Chloé McCloskey ()

 Приз за честную игру (Balance Plus Fair Play Awards)

По результатам голосования официальных представителей () определяется среди мужских и женских команд игрок на каждой позиции, а также тренер.

 Приз лучшему тренеру (ASHAM National Coaching Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Benoit Forget ()
 Среди тренеров женских команд: Michel St-Georges ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования event officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Karsten Sturmay ()
 Среди женщин: Gabby Molloy ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского юниорских чемпионатов Канады 2016 (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2016

Спорт в Канаде в 2016 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Онтарио
Январь 2016 года